Chamberlin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ralph Vary Chamberlin
 Joseph Conrad Chamberlin